Thorectidae är en familj av svampdjur. Thorectidae ingår i ordningen Dictyoceratida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thorectidae 175 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Thorectidae